Saturday Night – utwór grupy Bay City Rollers
 Saturday Night – singel grupy Cold Chisel z albumu Twentieth Century
 Saturday Night – singel Erika Segerstedta
 Saturday Night – singel grupy Suede z albumu Coming Up
 Saturday Night – singel grupy Sandi Thom z albumu The Pink & the Lily
 Saturday Night – singel duńskiej wokalistki Whigfield z albumu Whigfield
 Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week) – piosenka autorstwa Sammy'ego Cahna i Julego Styne'a, spopularyzowana przez Franka Sinatrę
 Saturday Night – singiel grupy Drowning Pool z albumu Resilience

Zobacz też 
 Saturday Night Live
 Saturday Night Wrist